La saison 2009-2010 de Leeds United est la troisième saison consécutive du club en troisième division.

Résumé de la saison

Bilan

Mercato

Le parcours en championnat

Effectif professionnel

Les joueurs

Les joueurs en prêt

au club 
 36David Martin : en prêt de Liverpool FC
 15Gary McSheffrey : en prêt de Birmingham City
 21Shane Lowry : en prêt de Aston Villa.

en dehors du club 
 11Alan Sheehan : en prêt à Swindon Town
 29Tom Elliot : en prêt à Bury FC
 ??Tom Lees : en prêt à Accrington Stanley FC

Équipe type du moment

Statistiques joueurs

Rencontres

League One

Notes et références 

Saison du Leeds United FC
Leeds United